Премьер-серия турниров WTA () — это категория теннисных турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), существовавшая в 2009—2020 годах. Она состояла из 22 турниров, которые до этого принадлежали к 1-й и 2-й категории по прежней классификации.

В 2021 году вместо категории WTA Premier появилась категория WTA 1000.

Премьер-серия включала:
 4 обязательных турнира (совместно с мужчинами) (Premier Mandatory) с призовым фондом не менее $ 7 435 455 (в Индиан-Уэллсе, Майами, Мадриде и Пекине)
 5 турниров (Premier 5) с призовым фондом не менее $ 2 746 000 в Дохе, Риме, Торонто/Монреале, Цинциннати и Ухане
 12 турниров (Premier) с призовым фондом $ 757 900 — 1 006 263
 финал Мирового тура с призовым фондом $ 7 000 000

Турниры

Действующие соревнования 
В 2019 году в этой категории представлены следующие турниры:

Прошлые турниры

Результаты

2019

Сводная таблица победителей 
После Цинциннати-2019.

См. также 
 Международная серия WTA

Серии